Wino o el acrónimo WINO puede referirse a:

 Una partícula subatómica, véase Wino.
 WINO fue una banda de rock japonesa.
 Scott "Wino" Weinrich, guitarrista y vocalista de las bandas metal The Obsessed, Saint Vitus, Spirit Caravan y The Hidden  Hand.
 Apodo de la cantante de Jazz, Amy Winehouse.